U sezoni 1989./90. rukometni prvak Jugoslavije je postala momčad Proleter Naftagasa iz Zrenjanina.

1. savezna liga

Ligaški dio 

 Izvori: 
 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004. 
 en.wikipedia, RK Lovćen in the First League 
 Proleter Zrenjanin

Doigravanje za prvaka 
Prvenstvo osvojio Proleter Naftagas

 Izvori: 
 Proleter Zrenjanin

2. savezna liga

Sjever 

 Izvori: 
 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003.

Treći rang natjecanja

Četvrti i niži rangovi

Hrvatska

Dalmatinska liga 
Četvrti rang natjecanja 

 Izvori:  
 RK Kaštela Adriachem - 50 godina rukometa u Kaštel Gomilici  
 RK Solin - 50 godina rukometa u Solinu

Primorsko-istarska regionalna liga 
Četvrti rang natjecanja

 Izvori:  
 50 godina rukometa na Labinštini

Međuopćinska liga Srednje i Južne Dalmacije 
Peti rang natjecanja

 Izvori:  
 RK Hrvatski Dragovoljac Dugi Rat 
 RK Hrvatski Dragovoljac - 50 godina rukometa u Dugom Ratu

Izvori 
 Ivan Jurić: 40 godina rukometa u Metkoviću : 1963. – 2003., Metković, 2003.
 Petar Ogurlić: 50 godina rukometa u Rijeci: 1954. – 2004., Rijeka, 2005.
 en.wikipedia, RK Lovćen in the First League
  

1989-90